Scott Hall (1958), Amerikaans professioneel worstelaar die bekend is onder ring naam "Razor Ramon" van 1992-1996.
Rick Bogner (1970), Canadees professioneel worstelaar die bekend is onder ringnaam "Fake Razor Ramon" in 1996
Japans comedian en worstelaar 
Masaki Sumitani (als Razor Ramon Hard Gay) 
Makoto Izubuchi (als Razor Ramon Real Gay)